partita – utwór muzyczny (suita)
 Partita – polska grupa wokalna

Zobacz też 

 Gran Partita (KV 361)